Тијана Бакић (Београд, 26. април 1980) српска је филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!2000
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|6
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е_
|-
| 2000. || Суседи (ТВ филм) || /
|-
| 2000. || Стари врускавац (ТВ филм)|| /
|-
| 2001. || Бар—Београд вија Пекинг || Матуранткиња
|-
| 2003. || Приче о великим математичарима - Питагора || Ана
|-
| 2003. || Приче о великим математичарима - Архимед || Ана
|-
| 2003. || Приче о великим математичарима - Декарт || Ана
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1980.
Српске глумице
Глумци из Београда
Биографије живих особа